L'Ordre des Prêcheurs, dit Dominicains ou Jacobins, a ou a eu plusieurs établissements à Paris :

Anciens établissements 

 Le Couvent des Jacobins de la rue Saint-Jacques, dit aussi Couvent Saint-Jacques ou Grand couvent des Jacobins : Ce couvent, fondé en 1218, était situé rue Saint-Jacques, entre la rue Soufflot et la rue Cujas. Le couvent a été supprimé en 1790 et détruit ultérieurement.
 Le Couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré, dit aussi Couvent de l'Annonciation : Ce couvent a été fondé en 1612 par les Jacobins réformés, et était situé à l'emplacement de la place du Marché-Saint-Honoré. C'est là que le club des Jacobins siégea pendant la Révolution française. Les bâtiments ont été détruits après la fermeture du club en 1794.
 Le Noviciat des Jacobins : Ce noviciat fut fondé en 1631 par les Jacobins réformés de la rue Saint-Honoré. Il a donné son nom à la rue Saint-Dominique. Il en reste l'église, aujourd'hui église Saint-Thomas-d'Aquin.

Établissements actuels 
 Couvent Saint-Jacques, situé au 20 de la rue des Tanneries, dans le  de Paris
 Couvent de l'Annonciation, situé au 222 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans le  de Paris

N.B. Le Couvent Saint-Dominique, situé au 29 du boulevard de La Tour-Maubourg, dans le  de Paris a été supprimé en 2012, et le siège des Éditions du Cerf (maison d'édition, propriété de l'ordre des Dominicains) a été transféré au 24 de la rue des Tanneries, dans le  de Paris à côté du couvent Saint Jacques.

Couvent dominicain
Couvent à Paris